San Leonardo de Siete Fuentes, frazione di Santu Lussurgiu che prende nome dalle sue sette fonti sorgive
 Fonti di San Leonardo de Siete Fuentes, azienda italiana di acque minerali con sede a San Leonardo de Siete Fuentes, parte del gruppo SAM (Sarda Acque Minerali)
 Siete Fuentes, azienda italiana di bevande fondata nel 1928 con sede a Cagliari
 nome spagnolo delle Sete Fontes, opera idraulica nella frazione São Victor di Braga in Portogallo